Port lotniczy Entebbe
 Elizabeth Barrett Browning

Zobacz też 
 Nitzer Ebb
 Fred Ebb